Antoine Delamarre (1756-1824), homme politique français.
 Camille Delamarre (1979-), réalisateur français.
 Édouard Delamarre (1797-1881), homme politique français.
 Elzéar Delamarre (1854-1925), fondateur d'œuvres sociales, prêtre catholique canadien.
 Gladia Delamarre, personnage fictif du cycle d'Elijah Baley d'Isaac Asimov.
 Henri Louis Delamarre (1829-1913), peintre et propriétaire de chevaux français. 
Henriette Delamarre de Monchaux, (1854- 1911) paléontologue française. 
 Hervé Delamarre (1967-), céiste français.
 Marcel Delamarre de Monchaux (1876-1953), peintre français.
 Petit Delamarre (1806-1878), acteur français.
 Raymond Delamarre (1890-1986), graveur et sculpteur français.
 Théodore-Casimir Delamarre (1797-1870), banquier, patron de presse et homme politique français.
 Victor Delamarre (1888-1955), haltérophile canadien-français surnommé « le roi des hommes forts ».

Patronyme normand